Sezon (1993) był 2. sezonem o mistrzostwo Kazachstanu w piłce nożnej. Do rozgrywek przystąpiły 25 zespoły. W pierwszej rundzie zespoły zostały podzielone na dwie grupy. 6 najlepszych drużyn z każdej grupy zagrało w drugiej fazie w grupie mistrzowskiej. Pozostałe zespoły zagrały w grupie spadkowej. Tytułu nie obroniła drużyna Kajrat Ałmaty. Nowym mistrzem Kazachstanu został zespół Ansat Pawłodar. Tytuł króla strzelców zdobył Aleksandr Szmarikow, który w barwach klubu Fosfor Dżambuł strzelił 28 goli.

1. runda

Grupa A

Grupa B

2. runda

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Linki zewnętrzne 
 Kazachstan – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

1993 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kazachstanie
1993 w Europie
Kazachstan w XX wieku